Отатитлан има више значења:

 Отатитлан, Лома Отатитлан (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Отатитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отатитлан (Отатитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отатитлан (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику